Funzione di correlazione – correlazione tra variabili casuali in due diversi punti nello spazio o nel tempo
 Funzione di correlazione – nella teoria quantistica dei campi, elemento di matrice calcolato inserendo un prodotto di operatori tra due stati
 Funzione di correlazione – in meccanica statistica, misura dell'ordine in un sistema
 Funzione di correlazione – in astronomia, distribuzione delle galassie nell'universo
 Funzione di correlazione – applicazione del concetto ai segnali acustici